Biy, cap tribal o de clan entre els uzbeks de l'Àsia central entre els segles XVI i XX.
 Acrònims:
 Informàtica: .bi, domini d'Internet de Burundi.
 Química: Bismut, 83é element de la taula periodica.
 Business intelligence o Intel·ligència empresarial
 Batxillerat Internacional